Eine Java User Group, kurz JUG, ist eine Gruppe von Java-Nutzern, die sich über Java austauschen möchten.

Die User Group trifft sich gewöhnlich in regelmäßigen Abständen, um über Java-spezifische Themen zu diskutieren. Durch die meist regionale Ausrichtung haben Java-Interessenten die Möglichkeit, nahe an ihrem Wohnort auf Gleichgesinnte zu treffen. In der Regel werden Fachvorträge und häufig Stammtische angeboten. Als Medium für den Austausch sind neben persönlichen Treffen auch eine Webseite und eine Mailingliste üblich.

Eine gute JUG zeichnet sich insbesondere auch durch Unabhängigkeit und Gemeinnützigkeit aus. Java User Groups werden häufig von Unternehmungen gesponsert, um ihre Treffen zu finanzieren. Ferner existiert nicht selten ein direkter Kontakt mit Institutionen.

Siehe auch 
 Linux User Group: User Group zum Thema Linux

Anwendergruppe